Hiddemann ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Hiddemann (1861–1907), deutscher Maler und Sohn von Friedrich Hiddemann
 Friedrich Hiddemann (1829–1892), deutscher Maler
 Wolfgang Hiddemann (* 1949), deutscher Hämatologe und Onkologe und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München